Čertovica – ośrodek narciarski na Słowacji
 Čertovica – potok w NiżnychTatrach
 Čertovica – szczyt w Niżnych Tatrach
 Čertovica – przełęcz w Niżnych Tatrach